Ernst Böse ist der Name folgender Personen:

* Ernst Böse (Mediziner) (1868–1949), deutscher Generalarzt
 Ernst Böse (Politiker) (1901–1962), deutscher Polizeibeamter und Politiker (KPD, SPD)